Холодное:

 Холодное — характеристика объекта, означающее его низкую температуру, см. холод.
 Холодное — одно из названий холодца.

Россия 
 Холодное — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Холодное — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Холодное — село в Северо-Байкальском районе Бурятии.
 Холодное — деревня в Сузунском районе Новосибирской области.

Украина 
 Холодное — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Холодное — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Холодное — село в Роменском районе Сумской области.
 Холодное — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Холодное — посёлок в Золотоношском районе Черкасской области.